Айдар Нурабекович Кумисбеков (; 9 февраля 1979, Талды-Курган) — казахстанский футболист, защитник.

Молодёжная карьера 
В 8 классе Айдар переехал из Талдыкоргана в Алматы, где был отобран во вновь созданную команду «Намыс». Позднее он играл в молодёжной команде РКС-1 им. Х. Мунайтпасова. А с 1997 года начал выступать за дубль «Кайрата». В 1997 году стал чемпионом первенства дублёров, и Владимир Фомичёв пригласил его в молодёжную сборную на позицию полузащитника. После долгих перестановок и проб он стал защитником.

Клубная карьера 
Игровая карьера А.Кумисбекова связана с алматинским «Кайратом», павлодарским «Иртышом», столичной «Астаной» и талды-курганским «Жетысу». После сезона 2012 года завершил карьеру.

Международные клубные матчи 
В составе «Кайрата» А. Кумисбеков играл в международных матчах на Кубок кубков (1997/98, 2000/01) и Кубок УЕФА (2002/03).
В составе «Иртыша» А. Кумисбеков играл на Кубок Содружества (2003, 2004) и в Лиге чемпионов (2003/04).
В 2007/08 году в Лиге чемпионов он выступал уже в составе «Астаны».
В 2008 году в составе талды-курганского «Жетысу» он отыграл в Кубке Интертото.

Достижения 

 В списке 33 лучших футболистов Казахстан — 1999, 2002, 2003, 2004, 2010
 Член Клуба «100 „гвардейцев“ казахстанской Премьер-лиги»
 В 1999 году занял 5-е место в опросе еженедельника «Гол» за звание лучшего футболиста Казахстана.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Женис»
Игроки ФК «Жетысу»